Aoraia är ett släkte av fjärilar. Aoraia ingår i familjen rotfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rotfjärilar
Aoraia